Imię i nazwisko Max Weber nosiły lub noszą m.in. następujące osoby:
 Max Weber (1864-1924) – niemiecki socjolog i ekonomista
 Max Weber (1824-1901) – oficer armii badeńskiej, później generał amerykański okresu wojny secesyjnej
 Max Weber (1852-1937) – holenderski zoolog, dyrektor ogrodu Zoologicznego w Amsterdamie
 Max Weber (1881-1961) – amerykański malarz pochodzenia polskiego
 Max Weber (1897-1974) – szwajcarski polityk, członek Szwajcarskiej Rady Związkowej (1951-1954)
 Max Weber (1922-2007) – wschodnioniemiecki lekkoatleta chodziarz
 Max Weber (1964-) – niemiecki niepełnosprawny kolarz. Wicemistrz paraolimpijski z Pekinu w 2008 roku